Ashton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Peter Shaw Ashton
 Ruth Elizabeth Ashton